

Géographie 
 Frauensee est une municipalité allemande du land de Thuringe, située au centre de l'Allemagne.

Cinéma 
 Frauensee, titre original du Labyrinthe de l'amour, film allemand réalisé par Rudolf Jugert en 1958 ; 
 Frauensee, film allemand écrit et réalisé par Zoltan Paul en 2012.